Marcelo Moreno puede referirse a:

 Marcelo A. Moreno (1951-), periodista argentino;
 Marcelo Martins (1987-), también conocido como Marcelo Moreno, futbolista boliviano;